Les Masters de snooker 1980 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni dix des meilleurs joueurs au monde.

Déroulement 
Alex Higgins, déjà finaliste l'an passé, s'incline à nouveau en finale 5 manches à 9 contre le Gallois Terry Griffiths.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1980
Snooker en 1980
Sport en février 1980
1980